Austrotepuibasis – rodzaj ważek z rodziny łątkowatych (Coenagrionidae).

Rodzaj ten opisali A.B.M. Machado i F.A.A. Lencioni, opis ukazał się w 2011 roku na łamach czasopisma „Odonatologica”. Autorzy zaliczyli do rodzaju trzy nowo opisane przez siebie gatunki występujące w Brazylii w stanach Pará i Mato Grosso. Jako gatunek typowy wyznaczyli Austrotepuibasis demarmelsi.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Austrotepuibasis manolisi Machado & Lencioni, 2011
 Austrotepuibasis alvarengai Machado & Lencioni, 2011
 Austrotepuibasis demarmelsi Machado & Lencioni, 2011

Przypisy 

Austrotepuibasis